

France 
Blanzy, commune du canton de Montcenis, dans le département de Saône-et-Loire ;
Blanzy-la-Salonnaise, commune du canton d'Asfeld, dans le département des Ardennes ;
Blanzy-lès-Fismes, commune du canton de Braine, dans le département de l'Aisne.

Homonymie de toponyme